Harvey Williams peut désigner:

  (1900-1986), homme d'affaires américain ;
  (1930-2020), major-général américain ;
  (né en 1967), joueur américain de football américain ;
 , chanteur anglais d'indie pop.

Voir aussi 
 Williams Harvey Cushing (1869-1939), neurochirurgien américain